Dalia, auch Daliah:

 ist ein weiblicher Vorname: Dalia (Vorname) 
 ist der gebräuchliche Name des Kibbuz Dalja

Dalia ist ferner der Name eines Erdölfeldes, siehe:

 Dalia-Ölfeld

Dalia ist auch der Name einer Göttin der litauischen Mythologie, siehe:

 Dalia (Göttin)

Siehe auch:
Dahlia